Ned Bigby es un personaje ficticio de la serie de Nickelodeon: Manual de Supervivencia Escolar de Ned es el personaje principal de la serie y es interpretado por Devon Werkheiser. El junto con ayuda de sus amigos es el autor del Manual de supervivencia escolar. El es muy buena persona y ayuda a sus amigos dándoles consejos. Suele meterse en problemas e inventa excusas para salirse de ellas.

Personalidad 

Ned es un chico inteligente, gracioso, Lindo, totalmente seguro . Se ha dicho que este entró al baño de niñas a los 5 años. Ned no es muy buen estudiante pero siempre da consejos con su manual para que los demás sepan como sobrevivir en la escuela. Desde la primera temporada está enamorado de Suzie y se hacen novios en octavo grado pero ella se muda. Cuando vuelve su relación no es la misma, porque él se ha enamorado de Moze. Al final el termina con Suzie y empieza a salir con Moze.

En la serie 

Personajes de Manual de supervivencia escolar de Ned
Personajes masculinos en televisión